Galati steht für:

 Galati (Italien), ein Dorf in der Gemeinde Brancaleone in Italien
 Galati Mamertino, eine Stadt der Metropolitanstadt Messina in der Region Sizilien in Italien

Galați ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Galați, Stadt im Kreis Galați
 Galați (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Galați (Făgăraș), Stadtteil von Făgăraș im Kreis Brașov
 Galați (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara

Galati ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Galati (1943–2023), US-amerikanischer Theaterregisseur und Drehbuchautor
 Martinho Lutero Galati de Oliveira (1953–2020), brasilianischer Dirigent und Hochschullehrer